«Джулия» (, ) — индийский художественный фильм на языке хинди в жанре мелодрамы, премьера которого в Индии состоялась 18 апреля 1975 года. Ремейк фильма  на малаялам, вышедшего годом ранее. Фильм стал дебютом в Болливуде для южно-индийской актрисы Лакшми, ранее снявшейся в малаямо-язычном оригинале.

Сюжет 
В фильме изображены ограничивающие социальные обычаи общества в Индии, касающиеся межкастовых браков и материнства до замужества.

Джулия — индийская христианка с английскими корнями, живущая с любящим отцом-алкоголиком, доминирующей матерью, младшими братом и сестрой. Она влюбляется в брата своей лучшей подруги Шаши Бхаттачарья, юношу-индуиста. Влюбленные консуммируют свои отношения, что приводит к беременности. Шаши уезжает в колледж, не зная об том. Мать Лакшми гневается, когда та рассказывает ей о своём положении, и они не сообщают остальной семье. Мать собирается отправить дочь на аборт, но благочестивая христианка Руби уговаривает её не делать этого. Джулию отсылают, чтобы держать в секрете рождение ребёнка, а остальной семье говорят, что она устроилась на работу. После родов мать Джулии отправляет ребенка в приют, и требует, чтобы дочь вернулась домой и забыла о нём.

После возвращения Джулии её отец умирает, и она становится для семьи основным кормильцем. Позже она сталкивается с Шаши и рассказывает ему всё. Он решает жениться на ней, но его мать возражает против того брака, поскольку Джулия принадлежит другой вере, и обвиняет девушку в том, что та соблазнила её сына. Мать Джулии тоже не хочет такого союза, так как межконфессиональный брак может помешать им переехать в Англию. Однако мудрость отца Шаши приводит к тому, что тот противостоит предрассудкам матерей в отношении касты и религии и призывает их обоих принять своего внука. Фильм заканчивается тем, что матери благословляют молодую пару, а мать Джулии обещает внуку, что она «никогда не покинет его».

В ролях 
 Лакшми — Джулия
 Викрам Макандар — Шаши Бхаттачарья
 Надира — Маргарет, мать Джулии
 Ом Пракаш — Моррис, отец Джулии
 Раджендра Натх — Рахим, владелец магазина
 Рита Бхадури — Уша Бхаттачарья, сестра Шаши
 Утпал Датт — мистер Бхаттачарья, отец Шаши
 Ачала Сачдев — миссис Бхаттачарья, мать Шаши
 Шридеви — Ирен, младшая сестра Джулии
 Сулочана — тетушка Руби
 Джалал Агха — Ричард, поклонник Джулии

Производство 
В 1974 году режиссёр К. С. Сетумадхаван снял малаяламоязычный фильм Chattakkari, основанный на одноимённом романе писателя . Картина имела успех, после чего он решил сделать два ремейка: на телугу и на хинди, и выпустил их в следующем году. Исполнительница ведущей роли в оригинале, актриса Лакшми, повторила её в обеих версиях.

Выход фильма вызвал протесты христианской общины, представители которой сочли, что он показывает их не в лучшем свете (мужчин — как алкоголиков, а женщин — легко доступными).

Саундтрек 
Популярность приобрёл не только сам фильм, но и песни из него. В том числе композиция «My Heart is Beating», ставшая первой англоязычной песней, прозвучавшей в фильме Болливуда.

Критика, награды и номинации 
В рецензии The Illustrated Weekly of India были особо отмечены музыка Раджеша Рошана, гармонирующая с темой фильма, и превосходная игра Надиры.
Shankar's Weekly сравнил фильм с вышедшим двумя годами ранее «Бобби», похвалил его технические аспекты и назвал выступление Надиры незабываемым, а Викрама — разочаровывающим.
А The Hindu добавила, что режиссер К. С. Сетумадхаван искусно справился со столь смелым сюжетом, а фильм выехал на превосходном исполнении роли актрисой Лакшми.
Filmfare Awards
 Лучшая женская роль — Лакшми
 Лучшая женская роль второго плана — Надира
 Лучшая музыка к песне для фильма — Раджеш Рошан
 Специальная премия — Прити Сагар
 номинация «Лучший женский закадровый вокал» — Прити Сагар («My Heart Is Beating»)
Премия ассоциации журналистов бенгальского кино
 Лучшая женская роль второго плана в фильме на хинди — Надира
 Лучшая музыка к песне для фильма на хинди — Раджеш Рошан
 Лучшие слова к песне для фильма на хинди — Ананд Бакши
 Наиболее выдающаяся работа года

Примечания 

Фильмы-ремейки Индии
Фильмы на хинди
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы Индии 1975 года